Diego Henrique de Abreu Assis, mais conhecido como Dieguinho, nascido no Brasil a 22 de junho de 1989, é um jogador profissional de futsal que joga atualmente pelo Joinville e pela Seleção Brasileira de Futsal.

Palmarés internacional
 Copa Intercontinental de Futsal (1)
 2013

 Liga dos Campeões de Futsal da UEFA (1)
 2018/19

Referências 

Jogadores de futsal do Sporting Clube de Portugal
Jogadores de futsal de Minas Gerais